El término gradiente puede hacer referencia a:
 En matemáticas, el gradiente de un campo escalar en un punto es un vector, definido como el único que permite hallar la derivada direccional en cualquier dirección.
 Gradiente adiabático: variación de temperatura que experimentan las masas de aire en movimiento vertical.
 Gradiente electroquímico: muy importante para los seres vivos, donde es utilizado para provocar movimiento de sustancias.
 Gradiente geotérmico: variación de temperatura que se produce en el material de un planeta rocoso cuando se avanza desde la superficie hacia el centro por un radio de su esfera.
 Gradiente gravitatorio: fenómeno que afecta a cuerpos no puntuales, tales como planetas y satélites, y que tiene su origen en que la gravedad que actúa sobre ellos resulta no uniforme.
 Gradiente térmico: número de metros que tiene que subirse en la atmósfera para que la temperatura disminuya un grado.
 Gradiente térmico oceánico: diferencia de temperatura entre las superficie del mar y las aguas profundas.
 Gradiente o pendiente: declive del terreno y la inclinación, respecto a la horizontal, de una vertiente.